

Algoritmi 
 Algoritmo ottimo (OPTimal Algorithm) – algoritmo di sostituzione delle pagine nella memoria virtuale

Codici 
 opt – codice ISO 639-3 della lingua opata